Андреа Андерс (, род. 10 мая 1975, Мэдисон, Висконсин, США) — американская актриса. Магистр изобразительного искусства. Известна по ролям в сериалах «Джоуи», «Класс», «Давай ещё, Тед» и «Мистер Саншайн».

Биография 

Андреа родилась в городе Мэдисон, штат Висконсин. Детство провела в ДеФоресте, Висконсин. Там же окончила среднюю школу Area High School в 1993 году. Получила степень бакалавра изобразительного искусства в Университете Висконсина в 1997 году. В 2001 году получила степень магистра изобразительного искусства в Рутгерском университете. В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе. Её брат Шон Андерс работает режиссёром.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Школы искусств Мейсона Гросса
Выпускники Висконсинского университета в Стивенс-Пойнт